Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Sebastian Korda, der dieses Jahr nicht mehr spielberechtigt war.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizieller Draw
 

Junioreneinzel
2019